Алёна Владимировна Бондаре́нко (; ) — украинская теннисистка; победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2008); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2008); победительница шести турниров WTA (два — в одиночном разряде).

Биография 
Родилась 13 августа 1984 года в городе Кривой Рог в теннисной семье, где оба родителя — отец Владимир и мать Наталья играли в теннис. Занимается теннисом с пяти лет. У Алёны есть две сестры: старшая Валерия и младшая Катерина — обе также профессионально играют в теннис.

В июле 2010 года вышла замуж за своего тренера Николая Дячка. 30 мая 2015 года у пары родился сын Евгений.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

Финалы турниров Большого Шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 27 июля 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Награды 
 Орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени (2008).

Примечания

Ссылки 
 Сайт об Алёне Бондаренко.
 
 
 

Теннисисты Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Зал славы украинского тенниса